Con il nome di Sant'Ilario vengono indicati:

Geografia
 Sant'Ilario, quartiere della città di Genova
 Sant'Ilario, frazione del comune di Atella, in provincia di Potenza
 Sant'Ilario, frazione del comune di Nerviano, nella città metropolitana di Milano
 Sant'Ilario dello Ionio, comune nella città metropolitana di Reggio Calabria
 Sant'Ilario d'Enza, comune in provincia di Reggio Emilia
 Sant'Ilario, frazione di Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
 Sant'Ilario, frazione di Campo nell'Elba in provincia di Livorno

Santi e beati
 Sant'Ilario o Ilarione di Gaza (†371) monaco bizantino
 Sant'Ilario (†?), martire con i santi Concesso e Demetrio, celebrato il 9 aprile
 Sant'Ilario (†?), martire a Bremur con san Florenziano in Francia, celebrato il 27 settembre
 Sant'Ilario di Magonza (†158), ritenuto originariamente ma erroneamente vescovo di Magonza, celebrato il 26 febbraio
 Santa Ilaria (†III secolo), martire insieme ai familiari Claudio, Giasone e Mauro, commemorata il 3 dicembre
 Sant'Ilario di Aquileia (†284), martire ad Aquileia con i santi Dionigi, Felice, Largo e Taziano, celebrato il 16 marzo
 Sant'Ilario di Tolosa (†IV secolo), vescovo di Tolosa, celebrato il 20 maggio
 Sant'Ilario di Viterbo (†305), presbitero e diacono, martire con san Valentino a Viterbo, celebrato il 3 novembre
 Sant'Ilario di Poitiers (†367), vescovo e dottore della Chiesa, celebrato il 13 gennaio
 Sant'Ilario di Pavia (†376), vescovo di Pavia, celebrato il 16 maggio
 Sant'Ilario (Illario) di Padova (†IV secolo), vescovo, privo di data di celebrazione
 Sant'Ilario di Tolosa (†400 circa), vescovo di Tolosa, celebrato il 20 maggio
 Sant'Ilario di Arles (†449), monaco a Lérins e poi vescovo di Arles (Provenza), celebrato il 5 maggio
 Sant'Ilario papa (†468), commemorato il 28 febbraio
 Sant'Ilario di Carcassonne (†VI secolo), ritenuto vescovo di Carcassonne, celebrato il 3 giugno
 Sant'Ilario di Javols (†535),  vescovo di Mende (Francia), celebrato il 25 ottobre
 Sant'Ellero o Ilario (†558),  monaco, patrono di Galeata, festeggiato il 15 maggio
 Sant'Ilario di Matera (†1045), abate benedettino di San Vincenzo al Volturno, celebrato il 21 novembre

Altro
 Abbazia Sant'Ilario di Venezia, chiesa di Venezia
 Chiesa di Sant'Ilario a Colombaia, chiesa di Firenze
 Genova Sant'Ilario, stazione ferroviaria di Genova
 Castello di Sant'Ilario, castello di Cipro

Film
 Sant'Ilario, regia di Henry Kolker  (1923)

Riferimenti 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 http://www.santiebeati.it/